När jag blundar () — песня, с которой исполнительца Пернилла Карлссон представила Финляндию в первом полуфинале на конкурсе песни «Евровидение» 22 мая 2012 года в Баку.

Песня стала победителем отборочного тура 2012 года, который состоялся 25 февраля 2012 года в Хельсинки.

Слова песни на шведском языке и музыку написал брат певицы — Йонас Карлссон. Баллада была написана для матери ко дню её рождения.

Евровидение 2012 
Мнения музыкальных продюсеров и критиков в Финляндии по поводу шансов песни и исполнительницы в целом на победу разделились. Так эксперт YLE Тарья Нярхи заявила, что песня отражает современные веяния в популярной финской музыке, но маловероятно, что она пройдёт в финал конкурса:
— Я была бы рада увидеть Перниллу в финале конкурса, но проблема в том, что в этом году конкуренцию составляет множество исполнительниц баллад с сильными голосами и более драматичными композициями. Финская баллада не подходит под категорию драматичной — она красивая и идёт из самого сердца.

Композиция När jag blundar, исполненная Перниллой Карлссон 22 мая 2012 года в Баку в первом полуфинале, не набрала достаточного количества голосов и не попала в финал конкурса песни «Евровидение-2012».

Версии 
 «När jag blundar» (сингл) — 3:13;
 «När jag blundar» (версия, исполнявшаяся на Евровидении) — 2:58;
 «När jag blundar» (версия для караоке) — 2:59.

Примечания

Ссылки 
 

Песни Финляндии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2012»